Шандор (Александр) Руднаи (, ;  — ) — венгерский кардинал словацкого происхождения. Архиепископ Эстергома и примас Венгрии с 17 декабря 1819 года по 13 сентября 1831 года. Кардинал-священник с 2 октября 1826 года. Деятель словацкого национального возрождения. Вошёл в историю как архиепископ, восстановивший главную кафедру Венгрии в Эстергоме и инициировавший строительство Базилики Святого Адальберта.

Биография 

Александр (Шандор) Руднаи родился 4 октября 1760 года в деревне Сент-Керест (), Королевство Венгрия (современная Поважаны,  в Словакии) в семье землевладельца.

Получил образование в гимназии в Нитре и в академии в Трнаве. Продолжил обучение в Университете Буды, где изучал философию и теологию. В 1784 году получил степень доктора по теологии в Пештском Университете. 12 октября 1783 года рукоположен в священники, был приходским священником в нескольких словацких населённых пунктах. В 1806 году стал ректором и профессором теологии в семинарии Эстергома.

8 марта 1816 года Руднаи назначен епископом Трансильвании, Эрделя, Зибенбюргена; современная епархия Альба-Юлии (Трансильвания, Румыния). Хиротония состоялась 21 апреля 1816 года. 17 декабря 1819 года Руднаи был избран папой на пост эстергомского архиепископа и примаса Венгрии, самый высокий пост в венгерской церковной иерархии.

Венгерский город Эстергом исторически с момента прихода венгров на Дунай был религиозным и духовным центром Венгрии. В Эстергоме короновался первый христианский король Венгрии Иштван Святой, здесь же им была возведена первая христианская церковь. В 1543 году во время турецкого нашествия Эстергом был захвачен, а кафедральный собор почти полностью разрушен. Эстергомские архиепископы вынуждены были перенести свою резиденцию в Трнаву (венг. Надьсомбат, Nagyszombat; совр. Словакия). Несмотря на то, что большая часть Венгрии была освобождена от турок ещё в конце XVII века после Битвы при Вене, кафедра примаса оставалась в Трнаве вплоть до 1820 года.

После своего назначения Руднаи с полного одобрения императора Франца II принял решение о переносе архиепископской кафедры назад в Эстергом. Руднаи стал инициатором строительства на месте разрушенного турками собора грандиозной базилики, которая должна была вернуть Эстергому статус религиозной столицы Венгрии. Первоначальный проект базилики создал архитектор Пал Кюнель, а строительные работы возглавил Янош Пакх. Первый камень будущего главного собора страны был заложен в 1822 году.

В 1826 году Руднаи стал кардиналом in pectore, то есть его избрание оставалось в тайне. 15 декабря 1828 года избрание Руднаи кардиналом было открыто.

Руднаи не дожил до окончания строительства своего главного детища, эстергомского собора. Он скончался 13 сентября 1831 года, а освящена Базилика Святого Адальберта была только в 1856 году. После возведения собора Руднаи был перезахоронен в его крипте.

За время своего нахождения на посту архиепископа Руднаи проявил себя как защитник словацкой культуры и церковной жизни, в частности он выступал за то, чтобы в словацкие приходы назначались священниками только этнические словаки. Поддерживал как своим авторитетом, так и финансово, словацкие культурные мероприятия. Ему принадлежит фраза «Я словак, и если бы я стал Папой, я остался бы словаком».

Примечания

Ссылки 
 Alexander (Sandor) Cardinal Rudnay Divékújfalusi
 Кардинал Руднаи на сайте gcatholic.org
 Кардинал Руднаи на сайте The Cardinals of the Holy Roman Church. Biographical Dictionary 
 Alexander Rudnay 

Кардиналы Венгрии
Архиепископы Эстергома
Кардиналы Льва XII